EDB puede referirse a:

 Una tecnología de computadores, ver: Bit NX.
 Un plaguicida reglamentado por el Convenio de Róterdam: ver EDB (plaguicida).